Аббревиатура ДМВ может означать следующее:

 Дециметровые волны
 Декретное московское время